Keiko:
 Keiko (späckhuggare) – en späckhuggare som blev världskänd för sin roll som Willy i filmen Rädda Willy
 Keiko (kejsare) – en historisk kejsare av Japan
 Keiko (kendo) – en träningsmatch i kendo
 Keiko Kubota – japansk sångerska

pl:Keiko